Existentieel risico, een gebeurtenis die de menselijke beschaving dreigt te vernietigen of te verlammen
 De eindtijd in de eschatologie van verschillende religies en mythologieën
 Apocalyptische en post-apocalyptische fictie, fictie die zich bezighoudt met het einde van de menselijke beschaving

Kunst
 The Great Day of His Wrath, ook bekend als The End of the World, een olieverfschilderij uit 1851-1853 van de Engelse schilder John Martin
 The End of the World (schilderij van Francesco Anelli), een verloren schilderij van Francesco Anelli

Literatuur
 The End of the World, een roman uit 1930 van Geoffrey Dennis
 Skulduggery Pleasant: The End of the World, een novelle uit 2012 van Derek Landy
 The End of the Fucking World, getypeerd als The End of the F***ing World, een grafisch stripboek van Charles Forsman

Film
 The End of the World (film uit 1916), een Deense film
 End of the World (film uit 1931), een film gebaseerd op Omega: The Last Days of the World
 Panic in Year Zero!, een sciencefiction film uit 1962, ook uitgebracht onder de titel End of the World
 End of the World (film uit 1977), een Amerikaanse sciencefiction film
 The End of the World (film uit 1992), een Portugese film
 De werktitel van This Is the End, een film uit 2013

Televisie
 The End of the World (Doctor Who), een aflevering van Doctor Who uit 2005
 The End of the World (Bernice Summerfield), een audiodrama spin-off van Doctor Who
 End of the World (Parks and Recreation), een aflevering van Parks and Recreation uit 2011
 Categorie 7: The End of the World, een miniserie op televisie uit 2005
 The End of the World (Freddy's Nightmares), een aflevering van Freddy's Nightmares
 The End of the World (televisieserie), een Zuid-Koreaanse tv-serie uit 2013
 The End of the F***ing World, ook geschreven als The End of the Fucking World, een Britse televisieserie gebaseerd op het stripboek met dezelfde naam van Charles Forsman

Muziek
 The End of the World (album van Julie London), een album uit 1963
 End of the World (album van Aphrodite's Child), een album uit 1968
 End of the World, een extended play van Alex Metric uit 2011
 The End of the World (album van Mucc), een album uit 2014
 The End of the World (album van Adam and the Plants), een album uit 2015
 Sekai no Owari, ook bekend als End of the World, een Japanse rockband uit Tokyo